Kingdom () è un serial televisivo coreano scritto da Kim Eun-hee e diretto da Kim Seong-hun.

È il secondo serial coreano originale Netflix, e viene distribuita dal 25 gennaio 2019, in tutti i paesi in cui è disponibile.

Il serial è stato rinnovato per una seconda stagione, uscita il 13 marzo 2020.

Trama 
Ambientato nel periodo Joseon medievale della Corea, il serial racconta la storia di un principe ereditario che parte per un viaggio per indagare sulla grave malattia e presunta morte del re suo padre, ma si imbatte in una misteriosa piaga che si sta diffondendo in tutto il suo paese. La verità minaccia il regno, quando scopre che si tratta di un'epidemia atroce sotto forma di zombie.

Episodi

Prima Stagione

Seconda stagione

Personaggi e interpreti 
 Principe ereditario Lee Chang, interpretato da Ju Ji-hoon
 Seo-bi, interpretata da Bae Doo-na
 Jo Hak jo, interpretato da Ryu Seung-ryong
 Kim Sang-ho
 Heo Joon-ho
 Jeon Seok-ho
 Chu Hun-yub

Produzione 
 Il serial sarà interamente pre-prodotta prima della sua anteprima.
 L'attore Song Joong-ki era stato scelto come interprete principale, ma successivamente rifiutò.
 Un membro del team del gruppo artistico morì il 16 gennaio 2018 a causa di un eccesso di lavoro.
 Il serial ha superato il budget, con ogni episodio che costava più di $1,78 milioni.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Serie televisive di Studio Dragon